Complement agent, la funció sintàctica pròpia de les oracions en veu passiva.
 Grup Alimentari Guissona, grup empresarial català dedicat principalment a la producció i comercialització d'aliments.
 CAG, en biologia molecular codó que codifica la glutamina.